Krešimir I., hrvatski kralj, vladao od 935. do 945.
Mihajlo Krešimir II., hrvatski kralj, vladao od 949. do 969.
Krešimir III., hrvatski kralj, vladao od 1000. do 1030.
Petar Krešimir IV., hrvatski kralj, vladao od 1058. do 1074.